Trichopteryx carpinata (gras), een plant uit de grassenfamilie
vroege blokspanner, een vlinder uit de familie van de spanners

carpinata